Die Little League World Series 1958 war die 12. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Zum ersten Mal waren nicht US-amerikanische Regionen am Turnier vertreten. Gespielt wurde in Williamsport.

Teilnehmer

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball 1958
1958
Sportveranstaltung in Williamsport (Pennsylvania)